Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:

Zie ook
The Hills (doorverwijspagina)